Název Radostovice má více sídel:
 Radostovice (Světlá nad Sázavou), část města Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Radostovice (Lično), část obce Lično v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Radostovice (Dolní Hořice), část obce Dolní Hořice v okrese Tábor
 Radostovice (Smilovy Hory), část obce Smilovy Hory v okrese Tábor

Externí odkazy